Михаи́л Новосёлов:
 Новосёлов, Михаил Александрович (1864—1938) — русский публицист и духовный писатель, канонизированный Русской православной церковью в лике мучеников.
 Новосёлов (Снегирёв) Михаил Андреевич (1901—1977) — советский прозаик, драматург, член СП СССР.
 Викторов, Михаил Петрович (Новосёлов) (1897—1950) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР, член особой тройки НКВД.

 Новосёлов, Михаил (серийный убийца) — советский, российский и таджикистанский серийный убийца. Литература 
 

 Примечания